Se entiende por quinta categoría del fútbol argentino a la que ocupa ese nivel en la escala de las divisiones que participan de las competiciones oficiales organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino.

Para los clubes directamente afiliados a la AFA, es decir, los del Gran Buenos Aires, a los que se agregan algunos clubes de Rosario, La Plata, Santa Fe, Zárate, Campana, Luján, Junín y Cañuelas es la Primera D .

La Primera D ocupa la quinta y última categoría para los clubes de su condición a partir del comienzo de la disputa del Torneo Nacional B, desde la temporada 1986-87 hasta la actualidad. Hasta ese momento no había existido un quinto nivel de competencia articulado con el superior a través de un sistema de ascensos y descensos, y que fuera disputado por los primeros equipos de los clubes participantes.

Para los clubes del interior del país que están indirectamente afiliados a la AFA, los que están organizados a través del Consejo Federal, históricamente fue ocupada por:
Las ligas regionales   del fútbol argentino desde 1995 hasta 2004.
 El Torneo del Interior o Argentino C, que se agregó a la quinta categoría a partir de su creación en 2005 hasta la temporada 2014.
 El Torneo Federal C, desde la temporada 2015, hasta su última edición de 2018.
Las ligas regionales   del fútbol argentino desde el 2019
"Quinta División" también se utiliza en Argentina para referirse a la segunda de las divisiones inferiores.

Equipos directamente afiliados a AFA

Ediciones

Equipos indirectamente afiliados a AFA 

 Fuente: RSSSF

Referencias

Enlaces externos 
 Biblioteca virtual de AFA, libros de Memoria y Balance
 Página de archivo del 19/3/2015 del Sitio oficial AFA Campeones de Quinta división

Véase también 
 Campeonatos oficiales de fútbol de la Argentina
 Primera División de Argentina
 Segunda categoría del fútbol argentino
 Tercera categoría del fútbol argentino
 Cuarta categoría del fútbol argentino
 Anexo:Movilidad interdivisional en el fútbol argentino

Campeonatos de fútbol entre clubes de Argentina